Charras est un nom de lieu ou un nom de famille.

Toponyme 
Charras, commune française, située dans le département de la Charente et la région Poitou-Charentes.
Rue Charras, voie du  de Paris.
Caserne Charras, ancienne caserne de Courbevoie.

Patronyme 
Jean Lalaurencie de Charras (1780-1857), officier et homme politique français.
Joseph Charras (1769-1839), général français. 
Jean-Baptiste-Adolphe Charras (1810-1865), colonel et homme politique français, fils du précédent.
Charles Charras (1920-2010), comédien, adaptateur et poète français.
Pierre Charras (1945-2014), acteur et écrivain français.

Voir aussi 
 Charas

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de titre